BMF peut faire référence à :
 BMF sarl ; fournisseur Français de machine pour les fonderies, aussi appelé Boniface Machines de Fonderie ;
 BMF, série télévisée américaine ;
  ;
 BMF, un format de fichier et un compresseur d'images monochromes développé par Dmitry Shkarin ;
 Bundesministerium der Finanzen, le ministère fédéral des finances en Allemagne - et son équivalent en Autriche ;
 , ancien nom de , une entreprise suisse de construction de remontées mécaniques, fondée par Anton Bartholet.